Cedric Abossolo – lottatore camerunese specializzato nella lotta libera
 Emil Abossolo M'Bo – attore televisivo, teatrale e cinematografico camerunese
 Gabriel Abossolo – calciatore camerunese, difensore
 Jean-Pierre Abossolo-Ze – sprinter camerunese